Winnica ist der Name folgender Orte:

in Polen
 Winnica (Połaniec), ein Dorf in der Gemeinde Połaniec im Powiat Staszowski der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Winnica (Powiat Pułtuski), ein Dorf und Gemeindesitz im Powiat Pułtuski der Woiwodschaft Masowien
 Winnica (Krotoszyce), ein Dorf in der Gemeinde Krotoszyce im Powiat Legnicki der Woiwodschaft Niederschlesien

in der Ukraine
 polnischer Name der ukrainischen Stadt Winnyzja